Westfalia Schalke ist
 der ehemalige Name des 1904 gegründeten, später vorübergehend mit dem TuS Schalke 1877 fusionierten Sportvereins, der heute bekannt ist als FC Schalke 04
 der Name eines 1922 vom TuS Schalke 1877 abgespaltenen Sportvereins, siehe SV Westfalia Schalke 1922